4 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (LWP) – oddział artylerii ludowego Wojska Polskiego
 4 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (PSZ) – oddział artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie